Болярка може да се отнася за:
 Болярка (бира)
 Болярка (компания)

Вижте също 
 Болярки